Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

  d'artillerie
  d'infanterie (ex- d'infanterie de ligne)
  d'infanterie de marche
  d'infanterie territoriale

  de fusiliers « von Gersdorff » (régiment de fusiliers électoral hessois)

Homonymie d'unités militaires